Nanchao ist der  

 chinesische Name für die Südlichen Dynastien

 Name des historischen Staates Nanzhao in Yunnan, China, in Wade-Giles-Transkription (ohne Bindestrich)